Draped Up & Chipped Out, Vol. 2 — компіляція американського репера Мессі Марва, видана лейблом SMC Recordings 6 листопада 2007 р. Реліз посів 77-му сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums, 33-тє місце Top Heatseekers, 1-шу позицію чарту Top Heatseekers (Pacific) та 8-му сходинку Top Heatseekers (West North Central).

Компіляцію випустили невдовзі після виходу виконавця з в'язниці, де він провів 1 рік за звинуваченням у незаконному використанні зброї. Виконавчий продсер: Мессі Марв. Мастеринг: Ghazi. Фото: Photo Doctor Graphics.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Мессі Марва